Andersag ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Andersag (1902–1955), deutscher Chemieingenieur
 Michael Andersag (1799–1864), österreichisch-amerikanischer Kirchen- und Porträtmaler